Der Name Valsequillo bezeichnet
 eine Gemeinde der spanischen Provinz Córdoba, Andalusien, siehe Valsequillo (Córdoba)
 eine Gemeinde der spanischen Provinz Las Palmas, Gran Canaria, siehe Valsequillo de Gran Canaria
 Valsequillo (See), See im mexikanischen Bundesstaat Puebla